Реприза — багатозначний термін:
 Короткий вставний номер-жарт, що його виконують актори розмовного жанру в цирку і на естраді.
 Реприза — повторення одного з розділів музичного твору.
 У фехтуванні — повторний удар.
 Перехід коня на алюр після подолання перешкоди.

Примітки

Посилання